Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1924
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1924